Сара Элизабет Роблес (; род. 1 августа 1988 года, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории свыше 87 кг. Чемпионка мира 2017 и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и в 2020 году в Токио. Восьмикратная чемпионка США. Мормон.

8 августа 2013 года была дисквалифицирована на 2 года, после того как допинг-тест спортсменки дал положительный результат на DHEA, тестостерон и прегнандиол.

Спортивные результаты 
В 2021 году на Олимпиаде в Токио в весе свыше 87 кг Сара Роблес завоевала 3-е место — 282 кг (128+154).

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории свыше 87 кг она стала четвёртой по сумме двух упражнений с результатом 282 кг и завоевала малую серебряную медаль в рывке (127 кг).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты США
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил